Jean-Baptiste Jourdan peut faire référence à :

 Jean-Baptiste Jourdan (1711-1793), auteur et traducteur, beau-père d'Augustin Louis de Ximénès
 Jean-Baptiste Jourdan (1757-1829), homme politique français et député de la Nièvre à la Convention nationale
 Jean-Baptiste Jourdan (1762-1833), homme politique français et maréchal d'Empire